Träumer steht für:
 einen träumenden Menschen, siehe Traum
 einen Idealisten, siehe Idealismus
 Jean der Träumer, Roman von Jean Giono aus dem Jahr 1932
 Die Träumer, Spielfilm von Bernardo Bertolucci aus dem Jahr 2003 

Siehe auch